Па́зник, также шпунту́бель, доро́жник — инструмент, родственный долоту, чтобы выбирать пазы (шпунты). Также с помощью шпунтубеля можно выбирать четверти, причём удаляемая древесина не переводится в стружку полностью, а оставляет реечку. Таким образом, выборка четвертей шпунтубелем быстрее и легче.

Железко пазника узкое и полукруглое; сточено оно немного круто.

Колодка у пазника родственная медведке, но с боку колодки прибивается дощечка; её нижняя кромка имеет расположение на нижней подошве колодки; дощечка служит направляющей для того, чтобы дорожка, которая выстрагивается, была параллельна кромке той или иной доски. Для прострагивания паза на произвольном от края расстоянии используется переставная направляющая линейка на винтах с гайками или клиньях.

Примечания 

Рубанки